Габр — многозначный термин.
 Габр — коммуна во Франции.
 Габр, Али — египетский футболист.
 Габр, Ахмед — египетский дайвер.